El término cráter hace referencia a:
 Cráter volcánico, aberturas o bocas de erupción de los volcanes.
 Cráter de impacto, formación producida por el impacto de meteoritos contra un cuerpo como un planeta, asteroide o satélite de superficie sólida.

 Cráter lunar, cráter de impacto en la luna.
 Cráter de explosión, abertura causada por una explosión.
 Crater, una de las 88 constelaciones.
 Cráter de subsidencia, cavidad formada por un hundimiento o colapso de la superficie.